Ženská dvouhra Yarra Valley Classic  2021 probíhala v první polovině února 2021. Do singlové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát čtyři hráček. Jednalo se o premiérový ročník dodatečně zařazené události v Melbourne Parku kvůli pandemii covidu-19.

Před čtvrtfinálovými duely byl turnaj i souběžně hrané události na den pozastaveny kvůli pozitivnímu testu na covid-19 jednoho z členů organizátorů na den pozastaveny. Po obnovení byly všechny zápasy ženské dvouhry zkráceny tak, že místo rozhodujícího třetího setu byl hrán super tiebreak do 10 bodů.

Vítězkou se stala australská světová jednička Ashleigh Bartyová, jež ve finále za 1.44 hodiny zdolala šestou nasazenou Španělku Garbiñe Muguruzaovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Poměr vzájemných zápasů navýšila na 3–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bartyová nastoupila do prvního turnaje po téměř roční přestávce způsobené koronavirovou pandemií.

Nasazení hráček 
Deset nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Tour 2021
Yarra Valley Classic
Tenis v Austrálii v roce 2021